Hierl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hierl (1911–2003), deutscher Geschäftsmann und Ehrenbürger der Gemeinde Taufkirchen
 Ernst Hierl (1880–1981), deutscher Germanist und Reformpädagoge
 Johann Baptist Hierl (1856–1936), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Regensburg
 Johann Evangelist Hierl (1756–1831), deutscher Brauer und Schlosseigentümer
 Josef Hierl (1942–2018), deutscher Politiker (CSU)
 Josef Hierl (Brauer) (1805–1867), deutscher Brauer
 Konstantin Hierl (1875–1955), deutscher Offizier und Politiker (NSDAP)
 Michael Hierl (1868–1933), deutscher Politiker (SPD)
 Otto Hierl-Deronco (1859–1935), deutscher Maler

 Susanne Hierl (* 1973), deutsche Politikerin (CSU), MdB